Distracción kan syfta på:

Colombia 

 Distracción (kommun), La Guajira, 
 Distracción (ort), La Guajira,